Unfried ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Unfried (1892–1949), deutscher Filmproduzent und Politiker (KPD)
 Gustav Unfried (1889–1917), deutscher Fußballspieler
 Lorenz Unfried (1919–1988), deutscher Ordensgeistlicher, katholischer Bischof von Tarma in Peru
 Martin Unfried (* 1966), deutscher Journalist
 Peter Unfried (* 1963), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Unfriedt
 Unfrieden